Ostos ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Ostos (1918–nach 1938), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Ostos (* 1992), peruanischer Leichtathlet
 Roberto Medellín Ostos (1881–1941), mexikanischer Chemieingenieur, Pharmazeut und Hochschulrektor